Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Gilles Müller (primo turno)
 Ricardo Mello (finale)
 Janko Tipsarević (Campione)
 Giovanni Lapentti (quarti di finale)

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2004